Вильгельмсдорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вильгельмсдорф — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.